Konstancja (zm. 1240) – królewna węgierska, królowa czeska
 Konstancja (zm. po 1287) – królewna węgierska, księżna halicka